

Geografia 
 Antartide
Ghiacciaio Payne – ghiacciaio situato sull'isola Thurston, al largo della costa di Eights, nella Terra di Ellsworth
 Stati Uniti d'America
 Payne – città della Contea di Bibb, Georgia
 Payne – villaggio della Contea di Paulding, Ohio

Persone

Payne
Carl Anthony Payne II (1969) – attore statunitense
Donald Payne, Jr. (1958) – politico statunitense, figlio di Donald
Steve Payne (1972) – ex cestista statunitense

Cognomi composti
Cameron Artis-Payne (1992) – giocatore di football americano statunitense 
Cecilia Payne Gaposchkin (1900-1979) – astrofisica britannico-statunitense

Televisione 
 Payne – serie televisiva statunitense del 1999

Pagine correlate
Don Payne
Max Payne (disambigua)
Tim Payne
Tom Payne